Venus in Fur (englisch: „Venus im Pelz“) steht für:

 Venus in Fur, Bühnenstück von David Ives, siehe Venus im Pelz #Adaptionen
 Venus in Fur, englischsprachiger Titel von Venus im Pelz (2013), französisch-polnischer Film von Roman Polanski

Siehe auch:
 Venus in Furs